Epimeteusz (gr. i łac. Epimetheus) – w mitologii greckiej jeden z tytanów, syn Japeta
 Epimeteusz – księżyc Saturna

Zobacz też 
 Epimetheus – planetoida o numerze katalogowym 1810